Belle Plaine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belle Plaine Township (Kansas)
 Belle Plaine Township (Minnesota)
 Belle Plaine Township (South Dakota)